Gartensiedlung steht für:

 Gartensiedlung Gronauerwald, Wohnsiedlung im Stadtteil Heidkamp von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

in Österreich:
 Gartensiedlung (Gemeinde Deutsch Kaltenbrunn), Siedlung in der Marktgemeinde Deutsch Kaltenbrunn, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Gartensiedlung (Gemeinde Hollenthon), Siedlung in der Gemeinde Hollenthon, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Gartensiedlung (Gemeinde Jabing), Siedlung in der Gemeinde Jabing, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Gartensiedlung (Gemeinde Neusiedl), Siedlung in der Stadt Neusiedl am See, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland
 Gartensiedlung (Gemeinde Oed-Oehling), Siedlung in der Marktgemeinde Oed-Oehling, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Gartensiedlung (Gemeinde Parndorf), Siedlung in der Gemeinde Parndorf, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland
 Gartensiedlung (Gemeinde Pilgersdorf), Siedlung in der Gemeinde Pilgersdorf, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 Gartensiedlung (Gemeinde Seefeld-Kadolz), Siedlung in der Marktgemeinde Seefeld-Kadolz, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Gartensiedlung (Gemeinde Statzendorf), Siedlung in der Gemeinde Statzendorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Gartensiedlung (Gemeinde Stoob), Siedlung in der Marktgemeinde Stoob, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 Gartensiedlung (Gemeinde Windigsteig), Siedlung in der Marktgemeinde Windigsteig, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich